Bradarac je lahko:
 Bradarac, Aleksinac (Srbija)
 Bradarac, Požarevac (Srbija)